La Copa de la Liga de Segunda División de 1983 fue la primera edición disputada de este torneo en España. Se disputó en los últimos días del mes de mayo y el mes de junio de 1983, bajo la modalidad de eliminatoria directa a ida y vuelta. Participaron los veintiséis equipos que durante aquella temporada compitieron en Tercera División. El ganador del torneo obtuvo el derecho a participar en la Copa de la Liga de Primera División la temporada siguiente.

El Real Madrid Aficionados tuvo el honor de alzarse con este primer trofeo superando al Club Deportivo Tudelano en la final.

Ronda Previa 
Veinte equipos empezaron la competición en esta primera ronda. La ida se disputó los días 28 y 29 de mayo, y la vuelta el 1 y el 2 de junio. Aunque el Mestalla venció en su eliminatoria, se retiró de la competición, por lo que accedió a la siguiente fase su rival, el Muleño Club de Fútbol.

Fase Final 
Con dieciséis equipos clasificados para los octavos de final los equipos se enfrentaron en tres eliminatorias durante el mes de junio de 1983.

Tercera
Temporada 1982-83 de fútbol en España